Кофейня (, Кхопхи Хаусы, ) — корейский романтический трагикомедийный сериал, где главные роли играют Кан Чжи Хван, Пак Cи Ён, Хам Ын Чжон и Чон Ун Ин.

Сериал является проектом телеканала SBS, и выходил в эфир с 17 мая по 27 июля 2010 года.

Первое рабочее название дорамы было «Page One» ().

Сюжет
Сериал повествует о писателе со сложным характером Ли Чжин Су (Кан Чжи Хван), который постоянно убегает от условностей этого мира. Несмотря на свой возраст, он успел написать несколько популярных книг. Ли работает на свою давнюю знакомую, которая владеет одним из самых крупных издательств в Корее. У писателя множество поклонников, в основном женского пола, и каждая считает, что он ей идеально подходит, но никто не знает о его странных привычках и, главное, о его тёмной тайне, которую познает наша героиня Кан Сын Ён (Хам Ын Чжон). Даже собственный издатель, связанная с ним печальным прошлым, не способна подчинить себе гениального автора.

Роли исполняли
Кан Чжи Хван — Ли Чжин Су
Пак Си Ён — Со Ын Ён
Хам Ын Чжон — Кан Сын Ён
Чон Ун Ин — Хан Чжи Вон
Пак Чэ Чжон — Ким Дон Ук
Чон Су Ён — О Хён Чжу
Чон Чжи А — Ко Юн Чжу
Чин Сон — Пак Ён Чхоль
Хо Тхэ Хи — Тон Мин
Ан Гиль Ган — Кан Чжин Ман, отец Кан Сын Ён
Ким Чжи Ён — Хон Бон Нё, бабушка Кан Сын Ён
Ким Мин Сан — Кан Сын Чхоль, брат Кан Сын Ён
Ли Сун Чжэ — дедушка Ын Ён
Ким Хе Ын — подруга Ын Ён
Вон Ги Чжун — Хён Сок
Сон Хо Чжун — Чон Оп Вон

Саундтреки

Рейтинги

Награды
2010 SBS Drama Awards 
Новая звезда (Хам Ын Чжон)

Примечания

Ссылки и источники
tv.sbs.co.kr/coffeehouse — официальная страница дорамы на сайте SBS

Телесериалы по алфавиту
Комедийные телесериалы Республики Корея
Драматические телесериалы Республики Корея
Телесериалы Республики Корея 2010 года
Программы телеканала Seoul Broadcasting System
Телесериалы на корейском языке